Ка́рсон () — особове ім'я, що походить від аналогічного шотландського прізвища. Відомі носії імені:

 Карсон Беккет () — персонаж, головний лікар команди Атлантиди у науково-фантастичному телесеріалі Зоряна брама: Атлантида.
 Карсон Купер (; 1899—1955) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
 Карсон Маккалерс (; 1917—1976) — американська письменниця.